Флаг муниципального образования Куликовское сельское поселение Ленинградского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 10 сентября 2012 года решением Совета Куликовского сельского поселения № 29 и 19 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7948.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: малинового и зелёного цвета. Полосы разделены узкой полосой в виде стропила голубого цвета, окаймлённого сверху и снизу жёлтым цветом (соотношением 1:3:1), общей шириной 2/15 ширины полотнища, при этом нижние точки стропила в середине и по вертикальным краям полотнища отстоят соответственно от центра полотнища и нижнего края на 1/10 ширины полотнища. Стропило увенчано древним белым, с жёлтыми украшениями и с раскрытой белой бармицей, шлемом. В середине зелёной части полотнища — белый, с чёрными пятнами на голове, обернувшийся вправо кулик, стоящий со сложенными крыльями на жёлтой сабле в ножнах, положенной рукоятью влево».

Обоснование символики 
В состав Куликовского сельского поселения входит один населённый пункт — хутор Куликовский, расположенный в северо-восточной части Ленинградского района. В 1957 году на землях поселения было проведено глубокое разведывательное бурение по разработке газового месторождения, а уже через два года месторождение было сдано в промышленную эксплуатацию. Хутор Куликовский одним из первых в Ленинградском районе стал газифицированным населённым пунктом. Достопримечательностью казачьего хутора является храм Александра Невского, построенный в 1920-м году на средства мирян, затем разрушенный и вновь недавно восстановленный.

Кулик — гласный символ названия поселения и его административного центра хутора Куликовский.

Голубое стропило, окаймлённое жёлтым цветом (золотом) — аллегория трубы, заполненной газом, символизирует многочисленные организации ООО «Кубаньгазпром».

Древнерусский шлем — подобный шлему Александра Невского — символизирует храм, как место духовного единства жителей поселения.

Сабля в ножнах — символ миролюбия казаков, которые всегда готовы к защите Родины от внешнего врага, символ побед казаков во многих сражениях во славу Отечества. Сабля и малиновый (пурпурный) цвет полотнища — символы Запорожского казачества, положившего начало освоению Кубанских земель.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Зелёный цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания